

Вест-Конкорд — місто, штат Міннесота
 Вест-Конкорд — переписна місцевість, штат Массачусетс